Sergio González hace referencia a varios artículos:

Personas
Sergio González Soriano (1976-), futbolista y entrenador español;
Sergio González Morales (1952-),  más conocido como Tilo González  baterista, percusionista, compositor y arreglador chileno;
Sergio González Miranda (1954-), sociólogo e historiador chileno; o
Sergio González Jr. (1981-),  piloto y navegante de rally mexicano.
Sergio González, guitarrista español de Jimmy Barnatán.